Лю́тая — многозначный термин.

Топоним 
 Лютая (приток Вихры) — река в Смоленской области.
 Лютая (приток Донца) — река в Тульской области.
 Лютая (приток Порусьи) — река в Новгородской области.
 Лютая (приток Рессеты) — река в Калужской области.

Фамилия 
 Лютая, Евгения Юрьевна (род. 1979) — российская киноактриса.

Примечания

См. также